

Geografia 
 Carpio, città del Dakota del Nord, USA.
 Carpio, comune della provincia di Valladolid, Spagna.
 Diego del Carpio, comune della Provincia di Avila, Spagna. 
 El Carpio, comune della provincia di Cordova, Spagna.

Persone 
 Manuel Carpio, poeta, scrittore, filosofo insegnante e medico messicano
 Mark Anthony Carpio, direttore di coro, pianista e controtenore filippino

Zoologia
 Cyprinus carpio, nome scientifico della carpa
 Salmo carpio, nome scientifico del carpione del Garda